Chester Himes – scrittore statunitense
 Jim Himes – politico statunitense
 Tyruss Himes, noto come Big Syke – rapper statunitense